Флаг Миха́йловского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Михайловского сельского поселения — флаг Михайловского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края.
 Флаг Михайловского сельского поселения — флаг муниципального образования Михайловское сельское поселение Северского района Краснодарского края.
 Флаг Михайловского сельского поселения — флаг муниципального образования «Михайловское сельское поселение» Калининского района Тверской области.